WAGR-syndroom
Western Australian Government Railways
World Amateur Golf Ranking